Fajans bezeichnet:
 Kasimir (Kazimierz) Fajans (1887–1975)
 die Fajans-soddysche Verschiebungssätze
 die Titration nach Fajans